Benátky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Benátky nad Jizerou
 Benátky (okres Hradec Králové)
 Benátky (okres Svitavy)
 Benátky (Štěpánov), een gehucht in de gemeente Štěpánov (okres Olomouc)